Island Park puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Island Park (Idaho)
 Island Park (Nueva York)